Бурейма «Вьё» Фарка Туре (; 1981) — малийский гитарист, сын обладателя премии Грэмми Али Фарка Туре. Участник церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2010. 

Участник израильско-малийской музыкальной группы The Touré-Raichel Collective, в которую помимо Туре входят израильский певец Идан Райхель, израильский басист Юси Фин и малийский музыкант Кейн Сулейман. 

Получил прозвище «Хендрикс Сахары».

Биография 
Бурейма Фарка Туре обучался игре на гитаре в Национальном институте искусств в Бамако, Мали. В 2007 году представитель компании Modiba Эрик Херман спродюсировал первый сольный альбом артиста, в записи которого также принял участие известный малийский музыкант Тумани Дьябате.

Второй альбом Туре Fondo достиг пятой строчки рейтинга альбомов этнической музыки (World music) по версии Billboard.  и вошёл в топ-100 альбомов по версии еженедельника The Village Voice. 

В 2010 году принимал участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, где выступил на одной сцене с Шакирой и Алишей Киз. В том же году выпустил концертный альбом. 

Альбом 2011 года The Secret  был спродюсирован гитаристом группы Soulive Эриком Красно. В его записи участвовали Дэйв Мэтьюс, Дерек Тракс, Джон Скофилд, а также отец музыканта — Али Фарка Туре.

Четвёртый студийный альбом Mon Pays музыкант посвятил своей родине, Мали, которая в 2012 году была вовлечена в Конфликт в Магрибе.

Дискография
 Vieux Farka Touré (2007)
 Vieux Farka Touré Remixed: UFOs Over Bamako (2008)
 Fondo (2009)
 LIVE (2010)
 The Secret (2011)
 Mon Pays (2013)
 Touristes, совместно с Джулией Истерлин (2015)
 Samba (2017)

В составе группы The Touré-Raichel Collective 
 The Tel Aviv Session (2012)
 The Paris Session (2014)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Малийские музыканты
Гитаристы